Le concept de vulnérabilité peut concerner différents domaines :

 la vulnérabilité en sécurité ;
 la vulnérabilité en informatique, voire plus spécifiquement la vulnérabilité jour zéro ;
 la vulnérabilité sociale ;
 la vulnérabilité psychologique ;
 la vulnérabilité énergétique ;
 la vulnérabilité en gestion de projet ;
 la vulnérabilité dans le parcours de vie.